Indio (band), Amerikaanse voormalige muziekband
 Indio (Californië), plaats in de Verenigde Staten
 Indio (rivier), een rivier in Nicaragua